Les Servilii Caepiones sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Servilii.

 Cnaeus Servilius Caepio, consul en 253 av. J.-C. ;
 Cnaeus Servilius Caepio, fils du précédent, consul en 203 av. J.-C. ;
 Cnaeus Servilius Caepio, fils du précédent, consul en 169 av. J.-C. ;
 Quintus Fabius Maximus Servilianus, fils du précédent, adopté par les Fabii, consul en 142 av. J.-C. ;
 Cnaeus Servilius Caepio, frère du précédent, consul en 141 av. J.-C. et censeur en 125 av. J.-C. ;
 Quintus Servilius Caepio, frère du précédent, consul en 140 av. J.-C. ;
 Quintus Servilius Caepio, fils du précédent, consul en 106 av. J.-C.
 Quintus Servilius Caepio, fils du précédent, proconsul en 90 av. J.-C.